Цинк — хімічний елемент
 Цинк або корнет — музичний інструмент доби Середньовіччя, Відродження і бароко
 Цинк або цинка — жаргонне позначення металевої коробки для боєприпасів

Прізвище 

 Мелінда Цинк — угорська тенісистка
 Цинк Ольга Петрівна ( 1971) — російська актриса
 Ондржей Цинк ( 1990) — чеський велоперегінник
 Рудольф Цинк ( 1931) — швейцарський композитор
 Рудольф Цинк (1910—1983) — композитор з Мюнхена
 Флоріан Цинк (1838—1912) — польський художник

Примітки